In den Vereinigten Staaten gibt es drei Interstate Highways mit der Nummer 215. Dabei handelt es sich um Ortsumgehungen und Entlastungsstrecken für den Interstate Highway 15. Dreistellige Nummern bezeichnen Autobahnringe und Zubringer zu wichtigeren ein- und zweistelligen Interstate Highways, sie werden oft in mehreren Bundesstaaten gleichzeitig für unterschiedliche Strecken vergeben.

 Interstate 215 (Kalifornien)
 Interstate 215 (Nevada)
 Interstate 215 (Utah)